Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1988.

Setzliste 
Gesetzt wurden folgende Spieler:
  (erreichte das Finale)
  (Viertelfinale)
  (Halbfinale)
  (Halbfinale)
  (Zweite Runde)
  (Viertelfinale)
  (Sieg)
  (Viertelfinale)

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 32. Jahrgang (1988), Heft 5 (fälschlicherweise mit 33. Jahrgang bezeichnet)

Anmerkungen 

1988
Tennisturnier 1988